Hr. Ms. Medusa, of Zr. Ms. Medusa kunnen verwijzen naar een van de volgende schepen bij de Nederlandse marine:
 Zr.Ms. Van Speijk (1842), heette voorheen Medusa een Nederlands korvet bewapend met 10 stukken. In 1868 overgedragen aan de Indische Militaire Marine.
 Zr.Ms. Medusa (1852), een Nederlands korvet van 18 stukken met hulpstoomvermogen.
 Hr.Ms. Medusa (1911), een Nederlandse mijnenleger van de Hydraklasse.